Crostolo – torrente dell'Emilia-Romagna
 Crostolo – dipartimento dell'Italia napoleonica
 Crostolo – altro nome per indicare le chiacchiere, dolce carnevalesco
 Crostolo – prodotto gastronomico simile alla crescia